GHV est un sigle qui peut désigner :
 gilet de haute visibilité, un vêtement destiné à améliorer la visibilité d'une personne évoluant en bordure de chaussée ou sur un chantier ;
 grande halle voyageurs, une couverture des voies ferrées et des quais voyageurs d'une gare
 , une des premières sociétés de distribution vidéo au Royaume-Uni.